

Localidades
Kingfisher (Oklahoma)

Outros
Kingfisher Airlines
Kingfisher Sky

Desambiguação